O Maccabi Jaffa Football Club foi um clube de futebol com sede em Jafa, Tel Aviv, Israel.

História 
O clube foi fundado em 1949, conhecida como os búlgaros, a equipe competiu no Campeonato Israelense de Futebol, por 32 temporadas e foi dissolvida em 2000.

Ligações externas 
 Perfil no site da Federação  

Clubes de futebol de Israel
Clubes de futebol fundados em 1949
Jafa